La Justice divine chez les Kabyè du Togo est un documentaire français réalisé par Raymond Verdier et Banimeleleng Nabede en 1998. Il est consacré à un pan de la culture des Kabyés, un peuple vivant au nord du Togo.

Synopsis 
Le documentaire s'intéresse aux ordalies organisées par les maîtres de vérité pour régler les affaires de sorcellerie qui ne relèvent pas de la justice humaine et suit le déroulement de deux affaires. L'ordalie consiste en l'épreuve de l'anneau plongé dans l'huile bouillante, et qu'il s'agit de retirer sans se brûler la main.

Fiche technique 
 Titre : La Justice divine chez les Kabyè du Togo
 Réalisation : Raymond Verdier et Banimeleleng Nabede 
 Studio de production : CNRS Audiovisuel, en collaboration avec l'Université Clermont-Ferrand II et CNRS-Dynamique religieuse et pratiques sociales
 Pays : 
 Langue : français, kabiyé
 Format : couleur
 Durée : 51 minutes
 Date de sortie : 1998

Éditions en vidéo 
Le documentaire a été édité par CNRS Audiovisuel en VHS puis en DVD.

Notes et références

Liens externes 

 Fiche du documentaire sur le site de la vidéothèque du CNRS

Film français sorti en 1998
Film documentaire français
Film se déroulant au Togo
Film se déroulant dans les années 1910
Film se déroulant dans les années 1980
Film tourné au Togo
Film documentaire sur l'anthropologie